XO peut faire référence à :

Musique

Album 
 XO,  d'Elliott Smith sorti en 1998.

Chanson 
 XO, une chanson du groupe américain Fall Out Boy ;
 XO, une chanson du rappeur américain Gunnie Sanotchra ;
 XOXOXOXO, une chanson du groupe américain The Black Eyed Peas ;
 XO, une chanson de Beyoncé (2013) ;
 XO, une chanson de The Eden Project ;
 XO, une chanson de la chanteuse Athena Manoukian ;
 XO, une chanson de John Mayer.
 XO, une chanson de Nyluu.

Label 
XO, label de The Weeknd.

Informatique 

 XO est le nom d'un ordinateur à 100$ de l'association One Laptop per Child (lancé par le MIT). 
 Le XO-1 est la première version de cet ordinateur.

Astronomie 

 le , un télescope situé sur un sommet d'Hawaï et destiné à la recherche d'exoplanètes ;
 XO-1, XO-2 et XO-3, sont des étoiles dont les exoplanètes ont été découvertes par ce télescope.

Autres 

 En médecine, XO ou X0, désigne un caryotype ne comportant qu'un seul chromosome X,  occasionnant le syndrome de Turner; 
 XO, une formule américaine signifiant Kiss and Hug (baiser, X, et étreinte, O) pouvant être multipliée à l'infini (XOXO, etc.) ;
 XO éditions, maison d'édition française spécialisée dans les ouvrages populaires
 XO désigne un cognac (employé aussi pour d'autres eaux-de-vie) de plus de 6 ans d'âge, vient de l'anglais eXtra Old ;
 XO désigne un commandant en second, vient de l'anglais eXecutive Officer ;
 Sauce XO, une sauce chinoise épicée pour fruits de mer, élaborée à Hong-Kong et devenue populaire dans les années 1980 ;

Voir aussi